VTC steht für:
 Vélo Tout Chemin, französisch für Trekkingrad, ein Fahrradtyp für Geländefahrt
 Video Teleconference, englisch für Videokonferenz
 Vokietijos teisės centras, litauisch für Zentrum für Deutsches Recht, eine juristische Aus- und Fortbildungseinrichtung der Universität Vilnius

Siehe auch:
 

Abkürzung